En Pologne, Malanów désigne :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Malanów (gmina), une gmina
 Malanów, son chef-lieu.

 dans la voïvodie de Łódź
 Malanów (Pabianice), village  du powiat de Pabianice.
 Malanów (Wieruszów), village du powiat de Wieruszów.